Королевство Гаити (, ) — монархическое государство, существовавшее на территории северо-западной части острова Гаити с 1811 по 1820 год.

История

Основание 
28 марта 1811 года президент государства Гаити Анри Кристоф провозгласил Гаити королевством, а себя — королём Анри (Генрихом) I. Ввиду того, что после убийства императора Жан-Жака Дессалина страна раскололась надвое, король контролировал лишь северную часть Гаити, в то время, как на юге находилась республика Гаити. 2 июня состоялась торжественная церемония коронации монарха: священник водрузил на голову Кристофа золотую корону и вручил ему скипетр, также сделанный из золота.

Политика Анри I 
За девять лет своего правления Анри I построил 6 замков, 8 дворцов (в том числе дворец Сан-Суси и цитадель Лаферьер, построенную для защиты королевства от возможного вторжения французов). Силами короля были также созданы полиция и регулярная армия Гаити, предназначенные для поддержания порядка, принята конституция.

Кроме всего прочего, король уделил внимание формированию дворянского сословия в государстве из представителей коренного населения. 8 апреля 1811 года был издан эдикт, возводящий ряд лиц в дворянское сословие и определяющий их гербы. 4 человека получили титул князя, 8 — герцога, 22 — графа, 37 — барона и 14 — шевалье.

Ликвидация 
Перенеся инсульт и потеряв поддержку среди гаитян из-за диктаторских методов управления страной, 8 октября 1820 года Анри I покончил с собой и был захоронен в построенной им цитадели Лаферьер. Его сын и наследник Жак-Виктор Анри был убит революционерами спустя 10 дней после гибели отца. После этого территория королевства присоединилась к югу Гаити, войдя в состав республики.

Примечания

Ссылки 
 Конституция королевства Гаити 
Robert Pichette, «L'héraldique haïtienne sous le règne du roi Henry 1er» («Геральдика Гаити в правление Анри I»), dans Genealogica & Heraldica, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1996, pp.429-438.

Появились в 1811 году
Исчезли в 1820 году
Государства в истории Гаити